Мужская сборная Бельгии по хоккею на траве (прозвище «Красные львы»; ) — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Бельгию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает  ().

Сборная является одной из сильнейших в мире, занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 4-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Наилучшими результатами выступлений сборной на международных турнирах на настоящий момент являются участие в шести полуфиналах чемпионатов Европы начиная с 1995, 3-е место на чемпионате Европы 2007 и 2-е место на чемпионате Европы 2013, победу на Champions Challenge в 2011, выигрыш бронзовой медали на летней Олимпиаде 1920 года в Антверпене, Бельгия.

Текущий состав 
Состав команды был объявлен 24 мая 2014 перед чемпионатом мира 2014, прошедшем в мае-июне в Гааге, Нидерланды.

Главный тренер:

См. также 
 Женская сборная Бельгии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт сборной команды

Бельгия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Бельгии